Петър (Ту̀ше) Христов Влахов е български историк, публицист и преподавател в Софийския университет, член на Българската комунистическа партия, член-кореспондент на Българската академия на науките, специалист по най-нова българска история и история на българското националноосвободително движение в Македония и Одринско.

Биография 
Туше Влахов е роден на 3 юни 1899 година в град Кукуш, тогава в Османската империя. Баща му Христо Влахов и чичо му Димитър Влахов са революционери, дейци на ВМОРО. През 1913 година семейството му се премества в София. Туше Влахов завършва история в Софийския университет през 1926 година, а между 1929-1932 година специализира в Берлин и Париж със стипендия „Марин Дринов“.

През 1934 година Влахов става член на БКП, заради което е репресиран, и работи като гимназиален учител в Карлово, Сливен, Копривщица и София до 1944 година. След Деветосептемврийския преврат от 1944 година подписва в София „Апела към македонците в България“. Работи като главен инспектор по история в Министерството на образованието, от 1949 година е преподавател, от 1951 година - доцент, а от 1954 - професор по нова обща история в Софийския университет. От 1961 до 1968 година оглавява катедрата по нова и най-нова обща исторя. От 1967 година е член-кореспондент на Българската академия на науките. През 1969 година издава второ допълнено издание на книгата си „Кукуш и неговото минало“.

Туше Влахов умира на 13 юни 1981 година в София. Носител е на орден „Георги Димитров“ (1969, 1974).

Библиография 
 Дени Дидро (1939)
 Турско-българските отношения през 1913 – 1915 (1955)
 Родният град на Христо Смирненски (1956)
 
 Отношенията между България и централните сили по време на войните 1912 – 1918 (1957)
 България и Младотурската революция (1966)
 Криза в българо-турските отношения 1895 – 1908 (1977)

Родословие

Бележки 

Български учени от Македония
Член-кореспонденти на БАН
Български комунисти до 1944 година
Възпитаници на Софийския университет
Родени в Кукуш
Починали в София
Български просветни дейци от Македония
Преподаватели в Софийския университет
Носители на орден „Георги Димитров“
Български имигранти от Македония в София